КХЗ:

Промышленные предприятия
 КХЗ — Калиновский химический завод
 КХЗ — Краснозаводский химический завод
 КХЗ — Коксохимический завод. Разновидность предприятий чёрной металлургии:
Авдеевский КХЗ
Алчевский КХЗ
Макеевский КХЗ
Ясиноватский КХЗ
 Кусковский химический завод — предприятие химической промышленности в Москве

Другое
 КХЗ — костюм химической защиты